Die Spielzeit 2011/12 war die 19. reguläre Austragung der höchsten slowakischen Eishockey-Liga, der Tipsport Extraliga. Meister wurde der HC Slovan Bratislava, der im Playoff-Finale den HC Košice mit 4:3 Siegen in der Best-of-Seven-Serie bezwang. Da der Meister der 1. Liga, der HC 46 Bardejov, als Farmteam des HC Košice nicht aufsteigen durfte, wurde keine Relegation ausgespielt und der HK Nitra verblieb in der Extraliga. Wie in der Vorsaison nahmen elf Mannschaften am Spielbetrieb teil, wobei die slowakische U20-Nationalmannschaft als HK Orange 20 erneut außer Wertung spielte.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn regulären Mannschaften insgesamt 55 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Neben den regulären Teilnehmern trat zudem die slowakische U20-Nationalmannschaft als Gastmannschaft unter dem Namen HK Orange 20 gegen jeden Ligateilnehmer in einem Spiel an, wobei die Partien des HK Orange 20 außer Wertung blieben. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Viertelfinale 
 HC Košice – HC 05 Banská Bystrica 4:1 (4:3 n. V., 4:3, 0:1, 3:1, 2:1)
 HK 36 Skalica – HKm Zvolen 2:4 (3:4, 3:0, 2:4, 2:4, 3:1, 1:5)
 HC Slovan Bratislava – MsHK Žilina 4:1 (3:2, 4:2, 1:3, 5:2, 8:2)
 HK Poprad – HC Dukla Trenčín 2:4 (5:0, 4:5, 1:4, 0:3, 2:1, 1:6)

Halbfinale 
 HC Košice – HKm Zvolen 4:0 (7:4, 6:2, 6:1, 5:3)
 HC Slovan Bratislava – HC Dukla Trenčín 4:0 (5:4 n. V., 6:4, 6:2, 4:3)

Finale 
 HC Košice – HC Slovan Bratislava 3:4 (2:5, 4:2, 3:1, 1:2, 2:1 n. V., 3:6, 1:2 n. V.)

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Extraliga

Extraliga-Saison (Slowakei)
Extraliga 2012